Антипинская — название населённых пунктов в России:

 Антипинская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Антипинская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Антипинская — деревня в Заборском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.
 Антипинская — деревня в Спасском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.
 Антипинская — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Антипинская — деревня в Кондопожском районе Карелии.